Název Malešín mají dvě sídla:
 Malešín (Řehenice), část obce Řehenice v okrese Benešov, dříve v okrese Praha-východ
 Malešín (Vodice), část obce Vodice v okrese Tábor